Liudmila Samsonova a învins-o în finală pe Zheng Qinwen cu scorul de 7–5, 7–5, câștigând  itlul de simplu la Pan Pacific Open 2022. Ea nu a pierdut nici un set în drumul său spre cel de-al patrulea titlu de simplu WTA din carieră, al treilea din acest sezon. Ajungând la prima ei finală WTA la vârsta de 19 ani, Zheng a devenit și prima adolescentă chineză care a luptat pentru un titlu WTA la simplu.

Naomi Osaka a fost campioana en-titre de la ultima ediție ținută în 2019, dar s-a retras în meciul din runda a doua împotriva braziliencei Beatriz Haddad Maia.

Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Qualifying draw

2022
WTA Tour 2022